Ва (Va, Vo, Wa, Awa) — язык народности ва, состоящий из диалектов: на диалекте параук говорит народ параук-ва, который проживает на территории города Кенгтунг восточной части штата Шан, на верховии реки Салуин северо-восточной части штата Шан в Мьянме, в районе Мэнмань уезда Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа; в Ланькан-Лаху автономном округе окружного уровня Сымао; в уездах Гэнмадай и Юндэ, автономном округе Канъюаньва окружного уровня Линькан юго-западной части провинции Юньнань в Китае, а также, вероятно, на севере и северо-западе Таиланда. В 2000 году народ ва был переселён на территории населённых пунктов Монг-Тон и Монг-Хсат, особенно в города Монг-Кьют, Монг-Явн и Понг-Па-Кьин на северо-западе штата Шан. На диалекте во говорят народы во-кава, живущий в Китае (Ланькан-Лаху автономный округ административного уровня Сымао; уездов Чжэнькан и Юндэ окружного уровня Линькан юго-западной части провинции Юньнань) и Мьянме (5 деревень населённого пункта Хопанг штата Шан), и бэнь, также проживающий в Китае. Диалектом ава владеет народ с одноимённым названием, проживающий в Ланькан-Лаху, Лаху и Ва, Мэнлянь-Дай и Симэнь-Ва автономных округах окружного уровня Сымао юго-западной части провинции Юньнань в Китае.

Диалекты 
 У ава (Ava, Awa, Awa Wa, Va) существуют диалекты авалей, даванно и масань.
 У во (Ban, Kawa, K’awa, La, Meung Hom, Pan, Peung Sux, Pinyin, Va, Vhax, Vo, Vo Wa, Wa Pwi, Wakut) диалектов нет.
 У параук (Baraog, Baraoke, Buliu, Bulu, Burao, Parauk Wa, Phalok, Praok, Standard Wa, Wa) существуют много диалектов: айсва, айчюн, айшуай, алва, ангкрах, аум-плаук, библе-ва, баньхун, венг-нгин, вуй-сай, дачжай, инг-пханг (сиганг), канг-сю, каонг-наонг, каун-джием, каун-каунг, каун-мау, каун-пойх, каун-рао, каунг-ранг, каунг-санг, кок-лах, куан, кха-лах, кхуй-ма, ла-дах, ла-конг, лах-крюм, лен, лунг-куа, лхах-тиах, ман-лин, ман-тонг, ман-тю (джо-пхью, ман-тий, ман-тон, ман-тонг), ман-шианг, муйк-лханг, муйк-лхах, муйк-нгхаунг, муйк-ну, муйк-райх, муйк-симе, мюнг, мюнг-кун, мюнг-мао, мюнг-юм, наунг-плаух, ном-тум, па-тах, панг-вай, панг-янг (муйк-кхаох), панглао, рхо-маунг, рок-тонг, сау-хин, савайк, си-виех, си-ганг-рай, си-наук, си-нга, симунг, таох-мие, той-лаунг, хом, шием-тум, шиием-чийм, шийем, яонг-брех, яонг-крак, яонг-кхрум, яонг-куа, яонг-лин, яонг-лунг, яонг-нонг, яонг-о, яонг-пенг, яонг-раок, яонг-риех, яонг-санг, яонг-сой, яонг-тинг. Более 70 разновидностей в Мьянме, 300 разновидностей в Китае.

Письменность 

В 1930-е годы миссионерами была разработана письменность для языка ва на основе латинской, но широкого распространения она не получила: лишь 3 % ва владели этой письменностью в начале 1950-х годов.

В 1955 году в Китае началась работа по созданию нового алфавита ва. В марте 1957 года новый смешанный алфавит для ва был утверждён. Он включал дополнительные буквы ŋ э ө ɲ.

Однако уже в 1958 году этот алфавит был заменён алфавитом с 26 стандартными латинскими буквами. Вместо ŋ стали писать ng, вместо ɲ — ny, вместо э — ie, вместо ө — o. Этот алфавит неоднократно уточнялся и используется в Китае до сих пор.

Алфавит китайских ва (1989 г.)

Инициали:

Финали:

Примечания

Литература 
 Bradley, David. 1994. «East and Southeast Asia.» In Moseley, Christopher, et al. Atlas of the world’s languages. London: Routledge.
 Watkins, Justin William. 2002. The phonetics of Wa: experimental phonetics, phonology, orthography and sociolinguistics. Canberra: Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.

Ссылки 
 Параук-ва на Ethnologue
 Параук-ва на Joshua Project
 Во на Ethnologue
 Во-кава на Joshua Project
 Ава на Ethnologue
 Ава на Joshua Project

Языки Китая
Языки Мьянмы
Языки Таиланда
Мон-кхмерские языки